Auckland Classic 2020 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt af typen Greenset i ASB Tennis Arena i Auckland, New Zealand i perioden 4. - 18. januar 2020. Det var den 65. udgave af Auckland Classic, og turneringen afvikledes under navnet ASB Classic som følge af et sponsorat fra den newzealandske bank ASB Bank.

Der blev afviklet fire rækker, herre- og damesingle samt herre- og damedouble. Kvindernes rækker var en del af WTA Tour 2020 i kategorien WTA International og blev spillet i perioden 4. - 12. januar. Mændenes rækker talte som en del af ATP Tour 2020 i kategorien ATP Tour 250 og blev afviklet i dagene 11. - 18. januar.

ASB Classic 2020 var Caroline Wozniackis sidste WTA-turnering, inden hun senere på måneden afsluttede sin professionelle karriere ved Australian Open 2020.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 784.445, hvilket var en stigning på ??? % i forhold til året før. Præmiesummen var fordelt på:
 $ 532.695 til mændenes rækker.
 $ 251.750 til kvindernes rækker.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 28 spillere, der var fordelt på:
 21 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 2. december 2019 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte én af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. To af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 25 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 25. november 2019 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte tre af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til tre lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der i dagene 4. - 6. januar 2020 spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 ASB Classic 
 WTA - Auckland 2020 - Draws

Noter 

2020
ATP Tour 2020
WTA Tour 2020